Timotheos (grekiska: Τιμόθεος, ungefär "den som hedrar Gud"), Timotheus ,  Timoteos eller Timoteus kan syfta på:

 Timotheos (namn) – ett grekiskt namn med namnsdag den 9 maj fram till 1901
 Timotheos (poet) – cirka 450–360 f.Kr., grekisk poet och musiker
 Timotheos (militär) – död 354 f.Kr., grekisk militär
 Timotheos (skulptör) – grekisk skulptör under 300-talet f.Kr.
 Timotheos (helgon) – död år 97 e.Kr., kristen biskop och helgon
 Timotheosbreven
Första Timotheosbrevet
Andra Timotheosbrevet

Se även 
 Timotej